Rae může být

 Rae – vesnice v Estonsku
 Rae (obec) – samosprávná obec, zahrnující vesnici Rae a několik okolních sídel
 Rae (jméno) – osobní jméno, většinou ženské, např.
 Rae Dawn Chong – americká herečka
 Příjmení řady osob, např.
 Corinne Bailey Rae (* 1979) – britská zpěvačka a kytaristka
 Gwynedd Rae (1892–1977) – britská dětská spisovatelka

zkratka
 Radio Astronomy Explorer – jeden z kosmických programů Explorer
 Real Academia Española (RAE) –  Španělská královská společnost, pečující o španělský jazyk
 Royal Aircraft Establishment – výzkumné středisko britského Ministerstva obrany ve Farnborough